Il doppio del torneo di tennis Manchester Trophy 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Neville Godwin che hanno battuto in finale Jamie Delgado e Martin Lee 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Neville Godwin (Campioni)
 Ben Ellwood /  Damien Roberts (primo turno)

 Byron Talbot /  Myles Wakefield (semifinali)
 Barry Cowan /  Wesley Whitehouse (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 1999